Die Eishockey-Regionalliga 1989/90 wurde in Form von fünf Gruppen – Süd, Süd-West, Mitte, West und Nord – ausgespielt.

Modus 

In der Gruppe Süd mit 11 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 10 Mannschaften, der Gruppe Mitte mit 7 Mannschaften und der Gruppe Nord mit 6 Mannschaften wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielt, während in der Gruppe West mit 8 Mannschaften die Vorrunde als Doppelrunde ausgespielt wurde. Nach den Vorrunden nahmen die ersten sechs der Gruppe Süd und die beiden ersten aus der Gruppe Süd-West an der Qualifikation zur Oberliga Süd 1990/91 teil, während aus der Gruppe Nord wie aus der Gruppe West die beiden ersten und aus der Gruppe Mitte Platz 1 und 4 an der Qualifikation zur Oberliga Nord 1990/91 teilnahmen. Die weiteren Mannschaften spielen in der Qualifikationsrunden zu ihren Gruppen mit.

Aufstieg aus den Landesverbänden

In die Regionalliga Süd und Süd-West 
 Aus Baden-Württemberg nahmen die Mannschaft von Neckarsulm und der EHC Schwenningen an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga Süd-West teil.
 Aus der Bayernliga nahmen Platz 1 bis 7 an der Qualifikation zur Regionalliga Süd teil.

In die Regionalliga Nord und West 
 Aus der NRW-Liga nahmen der Herner EV, der ESF Iserlohn und der ESC Soest an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga West teil.
 An der Qualifikationsrunde zur Regionalliga Nord nahmen die 2. Mannschaft von REV Bremerhaven, EHC Hamburg und EC Hannover, der PSV Berlin und der TuS Harsefeld teil.

Regionalliga Süd 

Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde, die als Einfachrunde ausgetragen wurden, nehmen anschließend an der Qualifikation zur Oberliga Süd teil. Die weiteren Mannschaften spielen in der Qualifikationsrunde um den Klassenerhalt.

 Der EV Pegnitz verzichtete auf sein Recht nachzurücken.

Qualifikation zur Regionalliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Süd-West (Einfachrunde) 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 2 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1990/91;
 die weiteren Mannschaften nehmen an der Qualifikationsrunde teil.

Qualifikation zur Regionalliga Süd-West

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Mitte (Einfachrunde) 

 Die Teilnehmer auf Platz 1 und 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord;
 die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teil.

Qualifikation zur Regionalliga Mitte

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga West 
Die Vorrunde der Regionalliga West wurde als Doppelrunde ausgespielt. Die Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 2 nehmen an der Qualifikation zur Oberliga Nord teil, während die weiteren Teilnehmer in der Qualifikationsrunde um den Klassenerhalt spielen.

Vorrunde

Qualifikationsrunde 

Die zehnte Mannschaft, der EHC Joggers Essen zog sich nach sieben Niederlagen (21:138 Tore) zurück und wurde aus der Wertung genommen.

Regionalliga Nord 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord, die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga Nord teil.

Vorrunde

Qualifikationsrunde 
Aus der Landesliga Berlin nahm der Vizemeister PSV Berlin teil, da der Meister FASS Berlin 1b nicht teilnahmeberechtigt war.

Gruppe A

Gruppe B 

Platzierungsspiele um Platz 1
ESV Trier – EHC Neuwied 4:7; 7:6

Platzierungsspiel um Platz 3
Der EC Bad Nauheim Ib verzichtete auf die Teilnahme am Platzierungsspiel, Zweibrücken rückte nach.

VERC Lauterbach – EHC Zweibrücken 13:7

Regionalligameisterschaft 1990

Qualifikation 

EC Diez-Limburg – BSC Preussen 1b 6:3; 3:2

Halbfinale 

Deggendorfer EC – ESC Wernau – 7:3; 4:5

EC Diez-Limburg – GSC Moers 7:12; 10:3

Finale 

Deggendorfer EC – GSC Moers 9:6; 7:6

Weblinks 
 

Regionalliga 1990